Loma Larga kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Loma Larga, Jalacingo, 
 Loma Larga, Tantoyuca, 
 Cerro de la Loma Larga, 
 Loma Larga, Nicolás Romero, 
 Loma Larga, Zumpango, 
 Loma Larga, Michoacán de Ocampo, 
 Loma Larga, Tlatlaya, 
 Loma Larga, Santiago Tlazoyaltepec, 
 Loma Larga, Carrillo Puerto, 
 Loma Larga, Santa María Chilchotla, 
 Loma Larga, Querétaro Arteaga, 
 Loma Larga, Santiago Tenango, 
 Loma Larga, Almoloya de Alquisiras, 
 Loma Larga, Puebla, 
 Loma Larga, Santiago Amoltepec, 
 Loma Larga, Guerrero,